«Асмарал» — в начале 90-х годов название ряда российских футбольных клубов, финансировавшихся иракским бизнесменом Хусамом Аль-Халиди. Название «Асмарал» было образовано из первых слогов имён детей Аль-Халиди — Асиль, Мариам и Алан. В число этих клубов входили:
 «Асмарал» (Москва)
 «Асмарал-д» (Москва)
 «Асмарал» (Кисловодск)
 «Карелия-Асмарал» (Петрозаводск)

См. также 
 Гекрис (футбольный клуб)